palmiste peut faire référence à :
en botanique
 le palmier à huile (Elais guineensis), un palmier cultivé pour la production d'huile de palme et d'huile de palmiste ;
 le chou palmiste, diverses Arecacées (famille des palmiers) dont le bourgeon terminal est consommé comme légume ;
 en zoologie
 le rat palmiste, une espèce de rongeur de la famille des sciuridés ;
 le palmiste africain (Gypohierax angolensis), un rapace ;
 l'esclave palmiste ou oiseau-palmiste (Dulus dominicus), seule espèce du genre Dulus, endémique de l'île d'Hispaniola et animal national de la République dominicaine.

Toponymes 
 la place des Palmistes, un lieu de passage et de repos dans la ville de Cayenne en Guyane française,
 l'avenue des Palmistes, ancienne dénomination en 1895 de l'actuelle allée Dumanoir en Guadeloupe,
 La Plaine-des-Palmistes, commune française de l'île de La Réunion.

Arecaceae (nom vernaculaire)